Klep (blaasinstrument), een hulpmiddel om samen met embouchure de toonhoogte van het muziekinstrument, in het bijzonder van houtblazers, aan te sturen
 Sleutel (muziek), een symbool dat wordt gebruikt bij het noteren van muziek
 Clavis (uitgeverij), een Belgische uitgever van kinderboeken
 Clavis Piano's, een Nederlandse speciaalzaak met als specialiteit de verkoop van toetsinstrumenten
 Clavis (woningcorporatie), een woningcorporatie in Terneuzen en Sluiskil